Mokrine je lahko:
 Mokrine (prelaz)
 Mokrine, Bosna in Hercegovina
 Mokrine, Črna gora